Langlevend meer, een meer waar in een lang en stabiel bestaan vaak een uniek ecosysteem is ontstaan
 Oude Meer, een buurtschap in de Nederlandse gemeente Haarlemmermeer
 Een voormalig watergebied in de droogmakerij Haarlemmermeer
 Öreg-tó, een meer in Hongarije
 Het oude meer, een aflevering van de animatieserie Pokémon: Battle Frontier
 De Oude Meer, een voormalig waterschap in Friesland